Größten Flughäfen sind in folgenden Listen aufgeführt:

 Liste der größten Flughäfen nach Passagieraufkommen, größte Flughäfen nach Passagieranzahl 
 Liste der größten Flughäfen nach Frachtaufkommen, größte Flughäfen nach Frachtaufkommen
 Liste der größten Verkehrsflughäfen, Flughäfen, die jährlich mehr als 25 Millionen Passagiere abgefertigt haben